Гай Каррина:

 Гай Каррина (претор);
 Гай Каррина (консул-суффект);
 Гай Каррина (архонт).